Jméno a příjmení Pavel Červinka má více nositelů:

 Pavel Červinka (* 1959) – český fyzický geograf a ekolog
 Pavel Červinka (zpěvák) (1940–2015) – český operní zpěvák, baryton a člen Národního divadla v Praze
 Pavel Červinka (kardiolog) (* 1964) – český kardiolog